Ed:
 ed – jeden z edytorów wierszowych systemu UNIX
 ED – edytor tekstu w systemie CP/M
 ED – liberalna partia polityczna na Cyprrze
 Ed – miejscowość w Szwecji (Dalsland)
 Ed – ołtarz wspomniany w Księdze Jozuego
 Ed – amerykański serial telewizyjny (2000-2004)

Strony ujednoznaczniające:
 ED

Zobacz też 
 Ed, Edd i Eddy – serial animowany
 Ed Hunter – gra komputerowa z gatunku FPS
 Ed Wood – film biograficzny o Edwardzie Wood Jr.
 Europejscy Demokraci (ED) – konserwatywna partia znajdująca się w Parlamencie Europejskim
 Edd (miasto), także: Ed – miasto we wschodniej Erytrei